Sunża – rzeka w Rosji
 Sunża (do 2016 Ordżonikidzewskaja) – miejscowość w Rosji, w Inguszetii
 Sunża – wieś w Rosji, w Kraju Stawropolskim
 Sunża – wieś w Rosji, w Osetii Północnej